Афричко првенство у кошарци 2013. је било 27. по реду Афричко првенство у кошарци за мушкарце. Турнир је трајао од 20. до 31. августа 2013. године. Домаћин је била Обала Слоноваче, а утакмице су игране у Абиџану у Palais des Sports de Treichville. Она такође служи као квалификациони турнир за Светско првенство у кошарци 2014. у Шпанији.

Формат 
Шеснаест тимова су подељена у четири групе. Сваки тим се пласирао у нокаут фазу, а учествовали су у осмини финала. Победници су играли у четвртини финала а губитници у разигравању од деветог до шеснаестог места. Тимови из четвртине финала су играли у полуфиналу а губитници су играли разигравање од петог до осмог места. Победници у полуфиналу су играли финале а губитници су се борили за треће место. Прва три места су водила на светско првенство.

Квалификације 
Квалификације за Афричко првенство у кошарци 2013.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Елиминациона фаза

Коначан пласман 

Афричка првенства у кошарци
Кошарка у Обали Слоноваче
Кошарка у 2013.